Эб может означать:
 Эб (фр. Haybes) — коммуна во Франции.
 Эксабайт — единица измерения количества информации, равная 1018 байтам.